Dit is een lijst van planetoïden 19301-19400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19301) - || 1996 SF8|| 21 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19302) - || 1996 TD || 1 oktober 1996 || L. Kamél, K. Lundgren
|-
| (19303) Chinacyo || 1996 TP1|| 5 oktober 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19304) - || 1996 TQ1|| 5 oktober 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19305) - || 1996 TH10|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (19306) Voves || 1996 TN12|| 12 oktober 1996 || A. Vagnozzi
|-
| (19307) Hanayama || 1996 TG13|| 14 oktober 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 19308 - || 1996 TO66|| 12 oktober 1996 || C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| (19309) - || 1996 UK1|| 20 oktober 1996 || F. Uto
|-
| (19310) Osawa || 1996 VF1|| 4 november 1996 || I. Sato, H. Fukushima
|-
| (19311) - || 1996 VF3|| 12 november 1996 || D. di Cicco
|-
| (19312) - || 1996 VR7|| 15 november 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (19313) Shibatakazunari || 1996 VF8|| 6 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19314) Nakamuratetsu || 1996 VT8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19315) - || 1996 VY8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19316) - || 1996 WB || 16 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19317) - || 1996 WS1|| 30 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19318) Somanah || 1996 XB2|| 2 december 1996 || F. Manca, M. Cavagna
|-
| (19319) - || 1996 XX2|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19320) - || 1996 XB6|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19321) - || 1996 XY7|| 1 december 1996 || Spacewatch
|-
| (19322) - || 1996 XQ11|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (19323) - || 1996 XM13|| 9 december 1996 || D. di Cicco
|-
| (19324) - || 1996 XA18|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (19325) - || 1996 XC18|| 7 december 1996 || Spacewatch
|-
| (19326) - || 1996 XD19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19327) - || 1996 XH19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19328) - || 1996 XY28|| 12 december 1996 || Spacewatch
|-
| (19329) - || 1996 XZ30|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19330) - || 1996 XJ31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19331) Stefanovitale || 1996 XL33|| 4 december 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (19332) - || 1996 YQ1|| 18 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19333) - || 1996 YT1|| 19 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19334) - || 1996 YV1|| 19 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19335) - || 1996 YL2|| 28 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (19336) - || 1997 AF || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19337) - || 1997 AT || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19338) - || 1997 AB2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19339) - || 1997 AF4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19340) - || 1997 AV4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19341) - || 1997 AQ5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19342) - || 1997 AA7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19343) - || 1997 AR7|| 5 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19344) - || 1997 AD14|| 2 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19345) - || 1997 BV2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19346) - || 1997 CG1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19347) - || 1997 CH9|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (19348) Cueca || 1997 CL12|| 3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (19349) Denjoy || 1997 CF22|| 13 februari 1997 || P. G. Comba
|-
| (19350) - || 1997 CU28|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19351) - || 1997 EK || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19352) - || 1997 EL || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19353) Pierrethierry || 1997 EQ30|| 10 maart 1997 || C. Buil
|-
| (19354) Fredkoehler || 1997 FS2|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (19355) Merpalehmann || 1997 FU2|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (19356) - || 1997 GH3|| 6 april 1997 || NEAT
|-
| (19357) - || 1997 GZ7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (19358) - || 1997 GO23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (19359) - || 1997 GB35|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (19360) - || 1997 JS12|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (19361) - || 1997 KH4|| 31 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (19362) - || 1997 MX3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (19363) - || 1997 OL2|| 31 juli 1997 || ODAS
|-
| (19364) Semafor || 1997 SM1|| 21 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (19365) - || 1997 VL5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19366) Sudingqiang || 1997 VZ7|| 6 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19367) Pink Floyd || 1997 XW3|| 3 december 1997 || ODAS
|-
| (19368) - || 1997 XZ4|| 6 december 1997 || ODAS
|-
| (19369) - || 1997 YO || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19370) Yukyung || 1997 YY8|| 25 december 1997 || NEAT
|-
| (19371) - || 1997 YP11|| 27 december 1997 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (19372) - || 1997 YP13|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19373) - || 1997 YC14|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (19374) - || 1997 YG17|| 27 december 1997 || Spacewatch
|-
| (19375) - || 1998 AB5|| 6 januari 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (19376) - || 1998 BE1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (19377) - || 1998 BE4|| 21 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (19378) - || 1998 BB7|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (19379) Labrecque || 1998 BR7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (19380) - || 1998 BB11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (19381) - || 1998 BB15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (19382) - || 1998 BH25|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (19383) Rolling Stones || 1998 BZ32|| 29 januari 1998 || ODAS
|-
| (19384) Winton || 1998 CP1|| 6 februari 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (19385) - || 1998 CE4|| 13 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (19386) Axelcronstedt || 1998 CR4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (19387) - || 1998 DA2|| 18 februari 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (19388) - || 1998 DQ3|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (19389) - || 1998 DD14|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (19390) Deledda || 1998 DK14|| 24 februari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (19391) - || 1998 DR15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (19392) Oyamada || 1998 DW31|| 22 februari 1998 || T. Okuni
|-
| (19393) Davidthompson || 1998 DT33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (19394) - || 1998 DA34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (19395) Barrera || 1998 EP1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (19396) - || 1998 EV1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (19397) Lagarini || 1998 ER3|| 3 maart 1998 || ODAS
|-
| (19398) Creedence || 1998 EM8|| 2 maart 1998 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (19399) - || 1998 EP10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (19400) Emileclaus || 1998 EC11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten